Saint-Ours eller Saint Ours kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Ours, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Ours, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Ours (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar